La route départementale 952, ou RD 952, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 52 dans la Moselle, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 52BIS en Meurthe-et-Moselle, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 152 :
 dans le Loiret et en Maine-et-Loire, déclassée en 1972
 en Loir-et-Cher, en Indre-et-Loire et en Maine-et-Loire, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 352 dans le Nord, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 452 dans l'Yonne, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 552 dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône et le Var, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes des Bouches-du-Rhône
 Routes d'Indre-et-Loire
 Routes de Loir-et-Cher
 Routes du Loiret
 Routes de Maine-et-Loire
 Routes de Meurthe-et-Moselle
 Routes de la Moselle
 Routes du Nord
 Routes du Var
 Routes de l'Yonne

952